Симоновић је српско презиме изведено од личног имена Симон.

Познати људи 
 Ана Симоновић, српска политичарка
 Бошко Симоновић, југословенски фудбалер
 Драгољуб Симоновић, српски политичар
 Иванка Симоновић Секви, српска чембалисткиња и музички педагог
 Љубодраг Симоновић, бивши југословенски и српски кошаркаш, филозоф, теоретичар спорта, књижевник и књижевни критичар
 Марко Симоновић, српски кошаркаш
 Милош Симоновић, бивши градоначелник Ниша
 Мирослав Симоновић, српски лекар
 Петар Симоновић, српски јунак и носилац Карађорђеве звезде с мачевима
 Радивој Симоновић, српски лекар и фотограф
 Риста Симоновић, српски правник
 Симон Симоновић Монка, српски хроничар и историчар
 Мирослав Симоновић, српски фудбалер

Српска презимена